La Duquesa Teresa Petrovna de Oldemburgo (30 de marzo de 1852 - 19 de abril de 1883) fue la hija más joven del Duque Pedro Georgievich de Oldemburgo y su esposa la Princesa Teresa de Nassau-Weilburg.

Matrimonio
El 12 de mayo de 1879, Teresa se casó con el Príncipe Jorge Maximilianovich Romanovsky (1852-1912), el más joven de los hijos de Maximiliano de Beauharnais, 3er Duque de Leuchtenberg, y su esposa la Gran Duquesa María Nikolaevna de Rusia. 

El hermano mayor de Teresa, el Duque Alejandro Petrovich, llevaba matrimoniado con la hermana de Jorge desde 1868, la Princesa Eugenia Maximilianovna. A través de ciertas muertes o matrimonios morganáticos de sus hermanos mayores, Jorge se convirtió en el primer representante de la rama rusa de la Casa de Beauharnais.

El abuelo de Teresa fue el marido de la Gran Duquesa Caterina Pavlovna, hija de Pablo I de Rusia, y sus descendientes fueron criados en Rusia, hasta el punto de ser completamente “rusianizados”, al igual que la familia de Jorge. A pesar de su título alemán, la Duquesa Teresa nació y creció en Rusia, al igual que su hermano el Duque Alejandro y su padre antes que ellos. Teresa y sus hermanos siempre fueron considerados como parte de la Familia Imperial Rusa.

Descendencia
Teresa y Jorge tuvieron un hijo, Alejandro Georgevich, 7º Duque de Leuchtenberg (13 de noviembre de 1881- 26 de septiembre de 1942), quien más tarde aparecería en numerosos periódicos de 1909 debido a los rumores que hablaban de que había contraído una relación morganática con la americana Marjorie Gould. En 1912, Alejandro declaró haber obtenido el consentimiento, aunque renuente, del Emperador Nicolás para casarse con la adinerada plebeya, Marriane Friedlander Fuld, pero solo con la condición de que la unión se consideraría desigual, sin que ninguno de sus títulos fueran otorgados a su esposa o a posibles hijos. 

A pesar de ser el principal descendiente de Eugenie de Beauharnais (hijo de la Emperatriz Josefina), Alejandro estuvo lejos de ser rico, y sirvió como capitán de la guardia de los Húsares de Rusia y como edecán del Emperador. Sin embargo fue el heredero principal de su abuelo.

Más tarde se casó morganáticamente con Nadezhda Caralli en 1917, perdiendo sus derechos y prerrogativas. A finales de este mismo año, mientras se alojaba con el Príncipe Félix Yusupov, Alejandro fue arrestado por las autoridades bolcheviques, junto con cuatro o cinco importantes miembros del partido monárquico.

Vida posterior
Varias fuentes dan por hecho que Jorge era bien parecido, pero también un “individuo bastante estúpido y penoso”, aunque estos relatos fueron cada vez más frecuentes en relación con su segunda esposa, la Princesa Anastasia de Montenegro, quien al arreglar su divorcio con Jorge, declaró abiertamente lo que iba a hacer, ya que ella no podría vivir con un hombre de tal “intolerable estupidez”.

En julio de 1881, el Escuadrón de Reserva Británico mantuvo una fiesta a bordo del HMS Hércules, el cual fue estacionado en Cronstadt. El almuerzo fue atendido por Teresa y su esposo, además de los Emperadores de Rusia y otros importantes personajes de la realeza rusa y alemana.

Muerte
La Duquesa Teresa murió el 19 de abril de 1883 en San Petersburgo. Seis años después de su muerte, Jorge contrajo matrimonio de nuevo con la Princesa Anastasia de Montenegro.

Títulos honoríficos
30 de marzo de 1852 - 12 de mayo de 1879, Su Alteza Imperial la Duquesa Teresa Petrovna de Oldemburgo (Princesa Theresa Petrovna Oldenburgskaya).

12 de mayo de 1879 - 19 de abril de 1883, Su Alteza Imperial la Princesa Teresa Petrovna de Romanovskaya.

Ancestros

Referencias

Duques no reinantes de Oldemburgo
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en San Petersburgo
Rusas del siglo XIX